Serra Talhada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra Talhada (ort), Pernambuco, 
 Serra Talhada (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar